Лагу́тник:
 Лагутник — хутор в Азовском районе Ростовской области.
 Лагутник — ерик в дельте реки Дон.

См. также 
 Лагутники